Вісковатий (також Висковатий, Ві(и)сковатов) — російське прізвище. Відомі носії:
 Висковатов Василь Іванович (1779/80—1812) — російський математик.
 Вісковатий Іван Михайлович (р. н. нвідомий—1570) — московський дипломат, перший начальник Посольського приказу.
 Висковатов Олександр Васильович (1804—1858) — російський воєнний історик.
 Висковатов Степан Іванович (1786—1831) — російський драматург, поет, перекладач.
 Висковатов Павло Олександрович (1842—1905) — російський історик літератури, професор Дерптського університету (з 1874).
 Висковатий Фрол (?—?) — воєвода Недригайлова під час Північної війни.
Російські прізвища